Rejon złoczowski – jednostka administracyjna Ukrainy, w składzie obwodu lwowskiego.

Głównym miastem jest Złoczów.

Według spisu powszechnego z 2001 roku wynika, że w rejonie żyło 74 700 ludzi, w tym 600 Rosjan (0,8%) i 500 (0,7%) Polaków.

Spis miejscowości

Przypisy